

Geografia

Italia
Montagnola – area del Municipio Roma VIII
Montagnola – frazione di Corropoli in provincia di Teramo
Montagnola Senese – altura collinare della provincia di Siena
Passo della Montagnola – altura collinare di Gradoli e Latera in provincia di Viterbo
Giardino della Montagnola – area verde di Bologna

Svizzera
Montagnola – frazione di Collina d'Oro nel distretto di Lugano

Altro 
 Montagnola – altro nome della pesca di Bivona
 Tomba della Montagnola – tomba etrusca presso Sesto Fiorentino, comune nella provincia di Firenze (Toscana)